12095 Pinel – asteroide della fascia principale

Persone 

 Elvis Pinel – calciatore nicagaruense 
 Marcel Pinel – calciatore francese
 Philippe Pinel – psichiatra francese